Amboasary (Alaotra-Mangoro), een plaats en gemeente in Madagaskar
 Amboasary (Analamanga), een plaats en gemeente in Madagaskar
 Amboasary (Anosy), een plaats en gemeente in Madagaskar
 Amboasary (Atsinanana), een plaats en gemeente in Madagaskar
 Amboasary-Atsimo, een plaats en gemeente in de regio Anosy in Madagaskar
 Amboasary Sud, een plaats en gemeente in de regio Anosy in Madagaskar